Richard Grenville (1542-1591) – corsaro, navigatore e politico inglese
 Richard Grenville (1678-1727) – politico britannico
 Richard Grenville-Temple, II conte Temple (1711-1799) – politico britannico
 Richard Grenville (1742-1823) – ufficiale britannico